Beljakov je priimek več oseb:
 Ivan Semjonovič Beljakov, sovjetski general
 Aleksander Vasiljevič Beljakov, sovjetski general
 Gamalijil Jakovlevič Beljakov, sovjetski general
 Mihail Vasiljevič Beljakov, sovjetski general
 Vladislav Beljakov, rusko-srbski vojaški zdravnik